JNA steht für:
 Java Native Access, Klassenbibliothek zum Zugriff auf nativen Programmcode
 Jenaer Nomina Anatomica, siehe Nomenklatur (Anatomie)
 Jin Air (ICAO-Code), koreanische Fluggesellschaft
 Jordan News Agency, jordanische Presseagentur
 Jugoslovenska narodna armija, die Jugoslawische Volksarmee

jna steht für:
 Jangshung (ISO-639-3-Code), Dialekt aus dem Dialektcluster Kinnauri aus der Gruppe der westhimalayischen Sprachen, gesprochen in Kinnaur, Indien

Siehe auch:
 INA
 YNA

Abkürzung